Михайловка — село в Лиманском районе Астраханской области России, административный центр и единственный населённый пункт Михайловского сельсовета.

Основано в 1845 году как село Михайловское.

Население — .

История 
Основано в 1845 году на Линейном тракте при Зензелинском ерике переселенцами из сёл Пришиб и Никольское Енотаевского уезда Астраханской губернии. В 1850 году построена часовня Михаила Архангела. В 1859 году согласно Списку населённых мест Астраханской губернии в селе Михайловском (Зензели) имелся 51 двор, проживало 176 душ мужского и 189 женского пола.

В 1909 году построена церковь на каменном фундаменте. В 1913 году в Михайловке насчитывалось 149 дворов, где проживало 1000 православных жителей (528 муж. и 472 жен.).

Постановлением Президиума ВЦИК 9 мая 1927 года Михайловский сельский совет Бюречекосинского района Астраханской губернии в целях преодоления чересполосицы был передан в состав Яндыко-Мочажного улуса Калмыцкой автономной области. В 1931 году организован колхоз «Большевик». С 1935 года — село в составе Долбанского улуса Калмыцкой АССР. 28 декабря 1943 года калмыцкое население было депортировано. Село Михайловка, как и другие населённые пункты Долбанского улуса Калмыцкой АССР, было включено в состав Астраханской области.

В 1951 году колхоз «Большевик» был объединён с колхозом имени Шмидта села Зензели. В результате объединения был образован колхоз имени Шмидта с центральной усадьбой в селе Михайловка.

Общая физико-географическая характеристика 
Село расположено на западе Лиманского района, в пределах Западной ильменно-бугровой равнины, являющейся частью Прикаспийской низменности, на высоте 24 метра ниже уровня мирового океана, при Зензелинском ерике. Особенностью местности является распространение вытянутых в субширотном направлении так называемых бэровскими буграми. Понижения между буграми заняты ильменями, ериками и солончаками.  Почвенный покров комплексный: на буграх Бэра распространены бурые полупустынные почвы, в межбугровых понижениях ильменно-болотные и ильменно-луговые почвы.

По автомобильной дороге расстояние до областного центра города Астрахани составляет 120 км, до районного центра посёлка городского типа Лиман — 21 км.

Климат
Климат резко-континентальный, крайне засушливый (согласно классификации климатов Кёппена-Гейгера — Bsk). Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет + 10,4 °C, средняя температура самого холодного месяца января - 4,9 °C, самого жаркого месяца июля + 25,2 °C. Расчётная многолетняя норма осадков — 233 мм. Наименьшее количество осадков выпадает в феврале (12 мм), наибольшее в июне (28 мм)

Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года большинство населения посёлка составляли русские (78 %). Также значительную долю населения составляю калмыки — 11 %. На долю других этносов (чеченцы, аварцы, казахи, татары и др.) суммарно приходится 6 % населения.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации

Населённые пункты Лиманского района (Астраханская область)